Zähringen peut désigner :
 un quartier de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne ;
 le nom d'une famille de ducs, la Maison de Zähringen ;
 un cépage hybride du riesling et d'un traminer.